Thalassometridae är en familj av sjöliljor. Thalassometridae ingår i ordningen hårstjärnor, klassen sjöliljor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thalassometridae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårstjärnor
Thalassometridae